Santuario de Nuestra Señora de la Sierra puede hacer referencia a:

 Santuario de Nuestra Señora de la Sierra de Montblanch
 Santuario de Nuestra Señora de Sierra de Villarrubia de los Ojos.
 Santuario de Nuestra Señora de Sierra de Cabra.